НИИ переливания крови. Этот термин может означать:
 Кировский НИИ гематологии и переливания крови Минздрава РФ
 Московский НИИ переливания крови РАМН
 Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА (г. Санкт-Петербург)